Салон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південний захід від Парижа, 23 км на північний захід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 310 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 836,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Салон на сайті французького Національного інституту географії
 Салон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Салон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Салон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Салон на сайті Mapquest
 Офіційний сайт мерії муніципалітету Салон

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда